Hreljići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Hreljići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Marčana, comitat d'Istrie.